Pierre Allix (1641-1717), auteur et ministre protestant français ;
 Jacques Alexandre Allix de Vaux (1768-1836), général d'Empire français ;
 Georges Baptiste François Allix (1808-1881), ingénieur militaire du Génie maritime ;
 Les membres d'une fratrie originaire de Fontenay-le-Comte, parmi lesquels :
 Thérèse-Mirza Allix (1816-1882), artiste peintre française ;
 Jules Allix (1818-1903), militant républicain et communard français ;
 Augustine Allix (1823-1901), cantatrice et professeure de chant française ;
 Bathilde Allix (1825-1910), artiste peintre française ;
 Eudoxie Allix (1828-1891), professeure de musique et de chant française ;
 Émile Allix (1836-1911), médecin français ;
 Edgard Allix (1874-1938), économiste français ;
 Paul Allix (1888-1974), organiste et compositeur français ;
 André Allix (1889-1966), géographe français ;
 Pierre Henri Allix (1904-1960), directeur général des impôts français ;
 Guy Allix (1953-) poète et écrivain libertaire français ;
 Stéphane Allix (1968-), journaliste, reporter de guerre, réalisateur et écrivain français ;
 Simon Allix (1972-), réalisateur et écrivain français.

Lien externe 
 

Patronyme normand